Верхні Котли — колишній присілок, який увійшов до складу Москви в 1932 році.
 Верхні Котли — пасажирська залізнична платформа Павелецького напрямку Московської залізниці в Москві.
 Верхні Котли — пасажирська платформа Малого кільця Московської залізниці, яка обслуговує маршрут міського електропоїзда — Московське центральне кільце.